

Anno 
 2006 – (MMVI in numeri romani) è un anno dell'XXI secolo. 
 2006 a.C.

Matematica 
 2006 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 2006 Polonskaya – asteroide della fascia principale del sistema solare.